Villaconejos de Trabaque kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaconejos de Trabaque (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Villaconejos de Trabaque (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar